Landmark, termine inglese per indicare un punto di riferimento o un punto di interesse storico, visuale, o paesaggistico; in senso figurato, può essere associato a quello che in lingua italiana viene indicato quale pietra miliare di un determinato ambito.

Come nome proprio, indica gli oggetti che delineano i confini di un terreno (generalmente pietre o alberi), venendo posti nei punti cardine di demarcazione, a indicazione di un muro ideale, similmente ai cippi di confine.

Architettura 
 Landmark Center – edificio commerciale a Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America.
 Landmark Theatre, Devon – teatro a Ilfracombe, North Devon, Inghilterra.
 Hanoi Landmark Tower – grattacielo in fase di costruzione, sarà l'edificio più alto del Vietnam.
 Yokohama Landmark Tower – l'edificio più alto in Giappone.
 The Landmark – grattacielo di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti.
 The Landmark – grattacielo di Central, Hong Kong.
 The Landmark
 The Landmark Hotel and Casino – casinò di Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America.
 The Landmark London – albergo nella città di Westminster, Londra, Regno Unito.

Musica 
 Landmark – casa discografica.
 Landmarks of Lunacy – EP dei Klaxons.

Altro 
 Landmark – census-designated place dell'Arkansas, Stati Uniti d'America.
 National Historic Landmark – classificazione monumentale degli Stati Uniti d'America.

Note